Kaka steht für:

 eine kindersprachliche Bezeichnung für Exkremente, siehe Kacke
 Kaka, eine Papageienart
 Kaka (Mythologie), der Minister des altorientalischen Gottes Anschar
 Kaka (Vorname), ein indischer Vorname

Geographie:
 Kaka (Arizona), Ort in den USA
 Kaka (Lagomatya), Kamerun
 Kaka (Neuseeland), Ortschaft in der neuseeländischen Region Tasman
 Kaka Point, Ort in Neuseeland
 Kaka (Russland), Ort in der Republik Dagestan in Russland
 Kaka (Togo), Ort in der Präfektur Bassar in Togo
 Kaka (Turkmenistan), Stadt und Bezirk in Turkmenistan, nahe der iranischen Grenze
 Kaka (Zentralafrikanische Republik), Ort in der Präfektur Bamingui-Bangoran in der Zentralafrikanischen Republik
 Kaka-Nunatak, Nunatak auf der Ross-Insel, Antarktis
 Kaka (Upper Nile), Südsudan
 Kaka (Sue), Südsudan

Personen:
 Ricardo Izecson dos Santos Leite (* 1982), brasilianischer Fußballspieler, genannt Kaká
 Claudiano Bezerra da Silva (* 1981), brasilianischer Fußballspieler, genannt Kaká
 Luthando Kaka (* 1986), südafrikanischer Mountainbike- und Straßenradrennfahrer
 Noma Kaka (1920–1993), nigrischer Politiker
Hu „kaka“ Liangzhi (* 1992), chinesischer Dota 2-Esportler

Siehe auch:
 Caca
 Gaga